Jaco oder Jacó steht für:
 Jaco (Osttimor), eine der Kleinen Sundainseln
 Jacó (Costa Rica), Stadt in Costa Rica
 Jaco (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Paul Marchand und Stephen Kijak (2014)
 NRTL Jaco (P212), osttimoresisches Kriegsschiff und Schiffsklasse
 Jacó, Form von Jakob, männlicher Vorname

Jaco ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Jaco (* 1950), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Wasalu Muhammad Jaco, eigentlicher Name von Lupe Fiasco (* 1982), US-amerikanischer Rapper
 William Jaco (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker

Jaco ist der Spitzname folgender Personen:

 Jaco Pastorius (John Francis Anthony Pastorius III.; 1951–1987), US-amerikanischer Bassist und Komponist
 Jaco Van Dormael (Jacques Van Dormael; * 1957), belgischer Filmregisseur
 Jaco Venter (* 1987), südafrikanischer Radrennfahrer, siehe Jacobus Venter

Siehe auch:
 Jako
 Yaco, Ort im Departamento La Paz, Bolivien